Teddy Riley (trompettist), Amerikaans trompettist
 Teddy Riley (muzikant), Amerikaans singer/songwriter, producent en multi-instrumentalist